Cinthia Alves Caetano Ribeiro (Anápolis, 30 de dezembro de 1976), também conhecida como Cinthia Ribeiro, é uma fonoaudióloga, empresária e política brasileira, filiada ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). É a atual prefeita de Palmas.

Biografia 
Nascida em Anápolis, em Goiás, casou-se aos 23 anos com o então senador João Ribeiro, morto em 2013, vítima de leucemia. Possui dois filhos, João Antônio, fruto do casamento com o parlamentar e Vittorio Caetano Mantoan, fruto do relacionamento de Cinthia Ribeiro com o advogado Eduardo Mantoan.

Carreia política 
Então filiada ao PTN (hoje Podemos), legenda que presidiu no Estado em 2014, concorreu naquele ano pela primeira vez como candidata a vice-governadora na chapa de Ataídes Oliveira (PROS), primeiro suplente de seu marido, mas não saiu vitoriosa.

Dois anos depois, já estava filiada ao PSDB, onde foi presidente do PSDB Mulher Tocantins e presidente estadual da sigla. Chegou a ter seu nome indicado para concorrer à prefeitura em 2016, mas diz que encontrou resistência e acabou saindo como vice de Carlos Amastha. 

Dois anos depois, assumiu a prefeitura quando o então prefeito, Carlos Amastha, renunciou o posto para concorrer ao governo do estado.

Nas eleições de 2020, se reelegeu prefeita de Palmas com 36,24% dos votos, sendo a única mulher a ser eleita prefeita em uma capital do país naquele ano.

É viúva do ex-senador do Tocantins João Ribeiro, com quem tem um filho. Em junho de 2021 anunciou que estava grávida do seu segundo filho com seu noivo, o advogado e pastor Eduardo Mantoan

Desempenho Eleitoral 

Naturais de Anápolis
Prefeitos de Palmas
Membros do Podemos (Brasil)
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira
Mulheres do Tocantins na política
Fonoaudiólogos do Brasil
Empresários do Tocantins
Alunos da Universidade Paulista